Electribius är ett släkte av skalbaggar. Electribius ingår i familjen Artematopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Electribius